Перга — пилок із стільників, які бджоли використовують для вигодовування розплоду.

 Перга — річка в Україні
 Перга — село в Олевському районі Житомирської області України.